Neander (Euskirchen), een Duits historisch motorfietsmerk
Neander (Kiel), een Duits motorfietsmerk

Personen met de achternaam Neander
Joachim Neander (Joachim Neumann), Duits componist van kerkliederen
August Neander (1789-1850), Duits theoloog en professor

Zie ook 
Andronymus neander (A. neander), een vlindersoort uit de familie van de dikkopjes